Булат Каскенович Сембинов (; 3 ноября 1958, с. Капланбек, Сарыагашский р-н, Чимкентская обл., Казахская ССР) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант, заместитель министра обороны Республики Казахстан (2003—2010).

Биография 
Родился 3 ноября 1958 года в селе Капланбек Сарыагашского района Чимкентской области.

В 1980 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.

Офицерскую службу начал с должности секретаря комитета ВЛКСМ отдельного дивизиона десантных кораблей Каспийской флотилии.

С сентября 1981 года — заместитель командира сторожевого корабля по политической части, заместитель командира дивизиона сторожевых кораблей по политической части, заместитель начальника политического отдела бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.

В 1991 году окончил военно-морской факультет Военно-политической академии имени В. И. Ленина. По окончании академии проходил службу в должностях заместителя начальника военно-политического отдела бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, старшего преподавателя кафедры общественных наук, помощника начальника училища по правовой работе Алма-Атинского высшего военного общевойскового командного училища.

С мая 1994 года — начальник отдела договорных отношений по военным вопросам управления договорных и внешних связей Министерства обороны Республики Казахстан. Принимал непосредственное участие в процессе становления международного военного сотрудничества.

В декабре 1996 года назначен начальником Управления делами — секретарём военной коллегии МО РК.

С июня 1997 по август 1998 года проходил службу на должностях помощника Министра обороны Республики Казахстан, руководителя Аппарата Министра обороны Республики Казахстан.

В августе 1998 года назначен начальником Аппарата Министра обороны Республики Казахстан.

В сентябре 2003 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан.

Генерал-лейтенант Б. Сембинов ответственен за развитие международного военного сотрудничества, строительство миротворческой составляющей Вооруженных Сил, участие контингентов в составе многонациональных и коалиционных сил.

Непосредственно руководил разработкой Военной доктрины Республики Казахстан, принятой в 2007 году.

5 ноября 2010 года освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Награды 
 Орден «Данк» II степени
 Орден «Айбын» II степени
 Медаль «За боевые заслуги»
 Памятная медаль «Астана»
 Юбилейная медаль «10 лет независимости Казахстана»
 Юбилейная медаль «10 лет Вооружённых сил Республики Казахстан»
 Медаль «За безупречную службу» 3 степени (Казахстан)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I, II и III степени (СССР)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (Россия)
 Медаль «10 лет Вооружённых сил Кыргызской Республики» (Киргизия)
 Медаль «Легион Почёта» (США, 2010)

Хобби 
Увлечения: книги, искусство, путешествия. Спорт — пауэрлифтинг.

Примечания 

Генерал-лейтенанты (Казахстан)